Aljosja, hoofdpersoon uit de roman De gebroeders Karamazov
 Monument voor de verdedigers van het Sovjetpoolgebied tijdens de Grote Vaderlandse Oorlog, ook wel Aljosja-monument genoemd